Нагорный — состоит из двух микрорайонов (№ 1 и № 2). Площадь микрорайона № 1 — 4,8 тыс. м². Население 23147 (2000). Площадь микрорайона № 2 — 4,2 тыс. м². Население 10455 (2000). Краткая характеристика: границы – ул. Комбайнеров; ул. Архитектора Свиязева; ул. Экскаваторная; западные оконечности кварталов № 3790, 3825, 3826, 6023, 6024; ул. 2-я Гамовская; южная и западная границы жилого квартала № 6071; шоссе Космонавтов; ул. Беляева.

История

В 1950-х гг. на горе, чуть выше барачных кварталов Балатово, 
обосновались геологи. Тогда же, в 1959 г., появилась ул. Геологов. 
Согласно путеводителю-справочнику «Пермь» (Пермь, 1967), на месте бараков предполагалось построить современные микрорайоны, в частности, 
микрорайон Нагорный и Балатово. Но бараки дожили до наших дней, в них до сих пор живут люди. Такие же бараки стоят рядом, на соседней ул. Сталеваров, также существующей с 1959 г. Снесены бараки с ул. Моздокской
(в 1997 г. переименована в ул. Милиционера Власова) в связи со 
строительством здания школы № 136 (сдано в эксплуатацию в 1971 г., ранее
школа занимала часть второго этажа бывшей школы-интерната № 2 (ныне – гимназия № 1). До строительства школы № 136 дети с Нагорного учились в 
школе № 108. В 1972 г. строители сдали в эксплуатацию школу № 8 (сейчас 
это лицей). В 1981 г. в микрорайоне появилась школа № 26, преобразованная в 1998 г. лицей № 3. Застройка современного Нагорного началась с 
возведения в 1969 г. пятиэтажного здания по ул. Беляева, 49. Первый 
9-этажный дом появился по ул. Леонова, 47 в 1974 г. С 1975 г. началось строительство 12-этажных жилых зданий (застройщики – крупные предприятия, Пермнефтеоргсинтез и Газоперерабатывающий завод; вели строительство тресты Пермжилстрой, КПД и др.). К 1976 г. завершилась застройка микрорайона Нагорный I. Проект застройки жилого микрорайона Нагорный II стал разрабатываться в нач. 1970-х гг. (институт «Пермгражданпроект», архитектор И. А. Плотникова). Помимо жилья, велось строительство детских садов, 
предприятий бытового обслуживания. В 1972 г. сдан в эксплуатацию 
общественный центр обслуживания населения (ул. Беляева, 45), в котором 
находились приёмный пункт химчистки, парикмахерская, магазин (позже это 
предприятие стало называться ЗАО «Торговый центр «АЭЛИТА»). Характерной особенностью строительства 1980-х гг. явилось возведение зданий – «стен», протягивавшихся почти на квартал. Примеры таких зданий на Нагорном – дома по ул. Геологов, 8 и по ул. Милиционера Власова, 15 и 17. Новостройки последних лет – монолитный жилой дом по ул. Леонова, 56а и 17-ти этажный кирпичный дом по ул. Милиционера Власова, 4. 4 февраля 1995 г. по ул. Леонова, 47а открыт Региональный центр боевых искусств (здание Центр получил в 1994 г.). Возле Центра располагается Аллея спортивной славы микрорайона. В ноябре 2001 г., на углу улиц Свиязева и Леонова, 
был заложен первый камень на месте будущего храма. Тогда же в парке 
Победы начали возводить часовню в честь Царственных Мучеников. 1 июля 2006 г., в связи с 10-летием Прикамского отдельного казачьего округа, в окружном казачьем храме Царственных Мучеников прошла Божественная литургия, продолжившаяся торжественным построением казаков на его территории, рядом с открытым здесь накануне памятником воинам Индустриального района, павшим в современных локальных конфликтах и войнах.

Здравоохранение

Поликлиника № 2 городской детской клинической больницы № 15.

Образование

Общеобразовательная школа № 136; гимназия № 1; лицеи № 3 и 8.

Транспортное сообщение 
Автобусные маршруты

Микрорайон Нагорный связан с центром и др. территориями города многочисленными маршрутами городского транспорта. Первые автобусные маршруты № 36 и 40 появились с середины 1970-х годов. С начала 1990-х появился автобусный маршрут № 3т «Микрорайон Зеленое Хозяйство – микрорайон Нагорный», позднее стали курсировать другие «тэшки» (коммерческие автобусы) — № 11, 13, 24. С 2006 года действуют автобусные маршруты № 3, 4, 10, 11, 13, 40, позже добавились автобусные маршруты № 59 «Микрорайон Юбилейный – Ипподром», № 70 «Автовокзал – ПАТП-4», № 27 «Микрорайон Нагорный — пл. Дружбы», № 47 «Микрорайон Нагорный — Микрорайон Заостровка».

Литература

Ссылки 

 

Микрорайоны Перми